Судьбоанализ — одно из направлений глубинной психологии. Концепция судьбоанализа была заложена швейцарским и венгерским психологом, психиатром и психотерапевтом Леопольдом Сонди и направлена на изучение жизненного пути человека и факторов, которые на этот путь оказывают влияние.

Судьбоанализ позиционируется как активно складывающая область междисциплинарных исследований, «ставящая своей целью создать собственный понятийный аппарат и стройную теорию, объединяющую культурологические изыскания в области мифологических, религиозных и философских представлений о судьбе, психологические исследования „смысла жизни“, „линии жизни“», „жизненного пути личности“ с мистическими концепциями „дао“ и „кармы“».

География судьбоанализа

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Джос В. В. Зонди, Леопольд // История психологии в лицах. Персоналии / Под ред. Л. А. Карпенко // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – С. 190-191

 на других языках
 Altenwegwer A., Berner-Hürbin A., Bürgi-Meier K., Jüttner F., Kramer M. «Eine kurze Zusammenfassung von Theorie und Methoden der Schicksaalanalyse» — Zürich: Szondi Institut Stiftung, 5 überarbeitete Auflage, 2008
 Jüttner F. «Wähle, was du bist — Wege zu einem freien und menschlichen Leben» — Szondi Verlag, Zürich, 2 Auflage, 2010 — ISBN 978-3-9523516-0-4
 Seidel P., Jüttner F., Borner M. "Manual der schiksaalanalytischen Therapie — Zürich: Szondi Institut Stiftung, 1 Auflage, 2002 ISBN 978-3-9520598-8-3
 Szondi L. «Freiheit und Zwang im Schiksaal des Einzelnen» — Basel: Schwabe und Co. 1967

Глубинная психология